Она́гр — многозначное слово:
 Онагр — непарнокопытное животное рода лошадей.
 Онагр — метательная машина, названная в честь животного.
 «Онагр» — именная пищаль, мастера-литейщика Кузьмина, отлита в 1581 году, хранится в городе Москва, в Арсенале Московского Кремля.